Bensusan ist der Familienname folgender Personen:

 Irmgard Bensusan (* 1991), deutsche Leichtathletin
 Pierre Bensusan (* 1957), französischer Gitarrist